

Astronomia 
 A8 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 A8 – codice vettore IATA di Benin Golf Air
 A-8 – designazione degli aerei USA per McDonnell Douglas AV-8B Harrier II

Altro 
 Audi A8 – automobile dell'Audi
 A8 – formato standard ISO 216 per la carta
 Apple A8 – microprocessore adoperato in alcuni prodotti della Apple, come l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus e l'iPad Air 2.
 A8 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili

Pagine correlate 
 Autostrada A8